Nouvelle-Guinée peut désigner :
 la Nouvelle-Guinée, une île d'Océanie partagée entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 la Nouvelle-Guinée occidentale (1962-), la partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée couvrant sa moitié ouest ;
 la Nouvelle-Guinée néerlandaise (1945-1962), une colonie néerlandaise qui occupait la Nouvelle-Guinée occidentale ;
 la Papouasie-Nouvelle-Guinée (1975-), un État d'Océanie ;
 la Nouvelle-Guinée allemande (1884-1919), un protectorat allemand qui occupait le nord-est de la Nouvelle-Guinée et une grande partie des îles de l'océan Pacifique occidental ;
 le Territoire de Nouvelle-Guinée (1919-1949), une colonie britannique formée de l'ancienne Nouvelle-Guinée allemande ;
 le Territoire de Papouasie-Nouvelle-Guinée (1945-1975), une ancienne colonie australienne formée de la réunion du Territoire de Nouvelle-Guinée (1919-1949) et du Territoire de Papouasie (1884-1945) et qui correspond à l'actuelle Papouasie-Nouvelle-Guinée (1975-).

Voir aussi 
 Guinée (homonymie)